USS Ticonderoga ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada estadounidense para conmemorar la captura del Fuerte Ticonderoga el 10 de mayo de 1775 por Ethan Allen.

Buques de la Armada de los Estados Unidos 
 , fue una Goleta armada con 17 cañones perteneciente a la flotilla del Comodoro Thomas Macdonough, presente en la victoria de la Batalla del lago Champlain del 11 de septiembre de 1814. Permaneció en servicio desde 1814 hasta 1825.

 , fue una balandra propulsada a vapor, que se distinguió por sus servicios durante la Guerra de Secesión. Estuvo en servicio entre 1863 y 1881.

 , fue un antiguo carguero alemán, utilizado como transporte durante la primera guerra mundial entre 1917 y 1918.

 , fue un portaaviones de la clase Essex, que sirvió en la armada estadounidense desde 1944 hasta 1973.

 , fue un crucero lanza misiles guiados, líder de su clase. Fue botado en 1981, y fue dado de baja el 30 de septiembre de 2004.

USS Ticonderoga de ficción 
 CVN-87 Ticonderoga es un portaaviones sumergible en el universo de ficción Rifts.
 Una estación de batalla en la película de 1997 Starship Troopers recibía el nombre de Ticonderoga.

Referencias 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos

ru:Тикондерога